Бета-тубулін 1 () – білок, який кодується геном TUBB1, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 451 амінокислот, а молекулярна маса — 50 327.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Тубуліни